Форма се може односити на:
 Форма (таксономија)

 форма (књижевност)
 форма (уметност)

Насеља:
 Форма (Рим), насеље у Италији у округу Рим
 или:
 Ла Форма (Фрозиноне), насеље у Италији у округу Фрозиноне
 Казе Комунали Форма Торта (Л'Аквила), насеље у Италији у округу Л'Аквила